Haryana, estat i comarca de l'Índia sota domini britànic.
 Hariana (Panjab), ciutat del districte d'Hoshiarpur al Panjab.